Мукбиль (Мокбель, Мукбель) от :
 Мукбиль (en) — пуштунское племя.
 Тамим ибн Мукбиль (ar) — арабский поэт времён джахилии, принявший ислам и доживший до времён Муавии ибн Абу Суфьяна.
 Химьян бинт Мукбиль (ar) — правила Мединой один день в 1349 году.
 Мукбиль ибн Хади (1933—2001) — йеменский салафитский богослов.
 Самир Наджи Аль Хасан Мукбиль (en) — гражданин Йемена, находящийся под стражей в тюрьме Гуантанамо.
 Шухур Абдуллах Мукбиль ас-Сабри (en) — йеменский террорист, член Аль-Каиды.
 Зарар Ахмад Мокбель (en) — афганистанский политик.
 Мухаммед Мукбиль Али аль-Химьяри (ar) — йеменский политик.
 Али Мукбиль аль-Каукабани (ar) — йеменский актёр и поэт.
 Мухаммед Мукбиль аз-Зубили (ar) — йеменский поэт и журналист.
 Самир Мукбель (en) — ливанский политик.
 Мукбиль Мумани (ar) — иорданский политик и поэт.